Шлейх может означать:

 Шлейх () — немецкая фамилия:
 Шлейх, Карл (1859—1922) — немецкий хирург, писатель, поэт; разработал метод инфильтрационной анестезии.
 Шлейх, Мартин (1827—1881) — немецкий писатель, основал и более четверти века издавал сатирический листок «Münchener Punsch».
 Шлейх, Эдуард (1812—1874) — немецкий художник.
 Шлейхи — петлицы.